Альбо́м (от  — белый) имеет несколько связанных между собой значений:
 книжное или музыкальное издание с репродукциями, чертежами, фотоснимками или музыкальными композициями и т.д., отвечающих определённой тематике и сопровождаемые пояснительным текстом
 беловое изделие (чистые переплетённые листы) для рисования, собирания чего-либо (стихов, вырезок, почтовых марок и прочего)
 профессиональный термин: издание, в котором скрепление листов выполнено по короткой стороне.

Виды альбомов 
 Графический альбом
 Альбом для марок
 Фотоальбом
 Дембельский альбом
 Альбом ФИДЕ — собрание лучших произведений шахматных композиторов мира.
 Музыкальный альбом:
 Студийный альбом
 Концертный альбом
 Концептуальный альбом
 Мини-альбом
 Трибьют-альбом
 Ремиксовый альбом